Армен Петросян:
* Петросян, Армен Альбертович (1963—1999) — советский, армянский и российский художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист, актёр.
 Петросян, Армен Сеникович (род. 1985) — армянский футболист.
 Петросян, Армен Карленович (род. 1991) — российский боец ММА.